

Geografia 
 Francia
 Gave d'Oloron – fiume che scorre nel dipartimento dei Pirenei Atlantici ed in quello delle Landes
 Oloron-Sainte-Marie – comune nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Amat d'Oloron – vescovo francese dell'XI secolo